Aitrach bezeichnet:

 Aitrach, Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Aitrach (Iller), linker Zufluss der Iller vor Mooshausen, Gemeinde Aitrach, Baden-Württemberg
 Aitrach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Hausen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, dessen alter Oberlauf von der Wutach angezapft wurde
 Aitrach, anderer Name der Aiterach, rechter Zufluss der Donau vor dem Hafen Straubing-Sand, kreisfreie Stadt Straubing, Bayern
 Aitrach (Weißache), rechter Zufluss der Weißache (zum Chiemsee) auf deren Abschnitt Sossauer Kanal bei Sossau, Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern